Die Open 13 2008 waren ein Tennisturnier, welches vom 11. bis 17. Februar 2008 in Marseille stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Delray Beach die International Tennis Championships sowie in Costa do Sauípe die Brasil Open gespielt. Beide zählten genau wie die Open 13 zur Kategorie der International Series.

Gilles Simon war der Titelverteidiger im Einzel. Er schied dieses Jahr im Viertelfinale aus. Im Finale siegte der an vier gesetzte Andy Murray in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:4 gegen den Wild-Card-Starter Mario Ančić. Im Doppel waren Arnaud Clément und Michaël Llodra im vorherigen Jahr erfolgreich. Sie zogen in diesem Jahr ihre Teilnahme im Doppel zurück und traten nur im Einzel an. Im Finale setzten sich Martin Damm und Pavel Vízner gegen Yves Allegro und Jeff Coetzee in zwei Sätzen mit 7:60 und 7:5 durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 513.000 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 534.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 9. bis 11. Februar 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelwettbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 36 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Marseille